Boxwood ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boxwood (Delaware)
 Boxwood (Texas)
 Boxwood (Virginia)
 Boxwood Hills (Tennessee)
 Boxwood Village (Maryland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Boxwood (Talladega), historisches Gebäude, gelistet im NRHP, ID: 83002983
 Boxwood (Murfreesboro), historisches Gebäude, gelistet im NRHP, ID: 83002983
 Boxwood Hall, in Elizabeth, New Jersey, ID-Nr. 70000397
 Boxwood Lodge, in Mocksville, North Carolina, ID-Nr. 95000673
 The Boxwoods, in Madison, North Carolina, ID-Nr. 80002898